Лос Саусес има више значења:

 Лос Саусес (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Саусес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Саусес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Саусес (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Саусес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Саусес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Саусес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Саусес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Саусес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Саусес (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Саусес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Матаморос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саусес (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лос Саусес, Балнеарио (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес, Ел Дивисадеро (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес, Касас Вијехас (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Саусес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес, Ла Трохе (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес, Салвадор Гонзалез Мартинез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес, Федерико Андраде Мартинез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес, Ел Дерамадеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес, Ел Кантон (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Саусес (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Саусес (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес, Ла Каха (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес, Ла Преса (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес, Палос Вердес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес, Ранчо ел Капомо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саусес (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Саусес (Капулхуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Саусес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Саусес (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Саусес (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Саусес (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Саусес (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Саусес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Саусес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Саусес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Саусес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Саусес (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Саусес (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Саусес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Саусес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Саусес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Саусес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Саусес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Саусес (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Саусес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Саусес (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Саусес (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Саусес, Хулио Лејва (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Саусес (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Саусес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Саусес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Саусес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Саусес (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Саусес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Саусес, Мигел Кардона (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Саусес (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику